Кі́лькісний ана́ліз () — аналіз за критерієм кількості будь-чого, науковий термін, який використовується в таких наукових дисциплінах:

 Статистика — збір, організація, аналіз, інтерпретація та подання даних у суспільних науках.
 Кількісний аналіз — розділ аналітичної хімії, предметом якого є вимірювання кількостей речовин у реакціях, на відміну від простого спостереження характеру реакцій.
 , метод аналізу, що застосовує математику (стохастичне числення) до фінансів.
  — у психології і біології — числові моделі в експериментальному аналізі поведінки.
 Математична психологія, підхід до психологічних досліджень з використанням математичних моделей чуттєвих, когнітивних і моторних процесів.

Див. також 
 
 QA — сторінка значень відповідного англомовного акроніма